Il singolare del torneo di tennis Torrance Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Janko Tipsarević che ha battuto in finale Zack Fleishman 6-4, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Dmitrij Tursunov (semifinali)
 Iván Miranda (secondo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)

 Jeff Salzenstein (secondo turno)
 Eric Taino (quarti di finale)
 Giovanni Lapentti (primo turno)
 Ricardo Mello (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torrance Challenger 2003